Guillermo Correa puede referirse a:

 Guillermo Correa (1858-1934), político y escritor argentino;
 Guillermo Correa (f. 2008), futbolista peruano.